Fattning kan syfta på:

 Fattning – sättet som danspartnerna håller i varandra, se pardans
 Fattning (ädelsten) – håller fast en ädelsten
 Objektivfattning – den del av ett kameraobjektiv som används för att fästa det i kameran
 Bajonettfattning – en lätt löstagbar koppling mellan en hylsa och en cylindrisk kropp